De UEFA Cupfinale van het seizoen 2007/08 was de 37e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Trainer Dick Advocaat nam het met Zenit Sint-Petersburg op tegen zijn ex-club Glasgow Rangers. De Russen haalden het met 2-0.

Wedstrijdverslag
Zenit kon voor de finale geen beroep doen op topschutter Pavel Pogrebnjak, die er wegens een schorsing niet bij was. De Schotten misten dan weer hun eerste doelman Allan McGregor door een blessure. Het eerste doelpunt van de finale viel pas na 72 minuten. Igor Denisov werd door Andrej Arsjavin alleen voor doel gezet en werkte beheerst af. In de extra tijd rondde Konstantin Zyrjanov nog een mooie aanval af: 2-0.

Wedstrijdinfo

Zie ook 
 UEFA Cup 2007/08
 UEFA Intertoto Cup 2007

2008
UEFA
Europacupvoetbal 2007/08
FK Zenit Sint-Petersburg
Rangers Football Club
Sportevenement in Manchester